Bladowo bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Bladowo (Lidzbark), Weiler der Gmina Lidzbark in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Bladowo (Tuchola) (dt. Bladau), Dorf der Gmina Tuchola in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern